

Cinema 
Varietà (Show Business) – film del 1944 diretto da Edwin L. Marin

Matematica 
 Varietà – in geometria, uno "spazio curvo" avente una certa dimensione, come una curva o una superficie; a seconda del campo di studio si hanno diverse definizioni, che corrispondono ai concetti di varietà topologica, varietà differenziabile, varietà algebrica (tra cui vi sono le Varietà affini e le varietà proiettive) o varietà riemanniana

Musica 
Varietà – album di Gianni Morandi del 1989
Varietà/Occhi chiusi – singolo di Gianni Morandi del 1989

Scienza 
 Varietà – in botanica, gruppo di individui di rango inferiore alla sottospecie, privo di valore tassonomico
 Varietà – in zoologia, termine a volte usato come sinonimo del desueto razza, ed in quei casi in cui fenomeni come la variazione clinale mostrino differenze evidenti di fenotipo in individui della stessa specie
 Varietà  – in mineralogia, campioni di una specie mineralogica che si distinguono in base ad alcune proprietà fisiche

Altro 
 Varietà – genere teatrale composito con recitazione, canto, musica, danza, successivamente utilizzato anche in televisione
 Varietà – programma televisivo di Rai 1 in onda nel 1991, condotto da Pippo Baudo
 Varietà – programma televisivo di Rai 1 in onda dal 1999 al 2009, con riproposizione di spezzoni d'archivio
 Varietà – in filatelia, un francobollo di alto valore commerciale per via di alcune difformità dal tipo predisposto (colore, stampa, dentellatura, ecc.)
 Varietà linguistica – in linguistica, le diverse manifestazioni, sincroniche o diacroniche di una stessa lingua

Altri progetti